

Persone

Haden
 Andy Haden (1950-2020) – rugbista a 15 neozelandese
Charlie Haden (1937-2014) – contrabbassista statunitense
Joe Haden (1989) – giocatore di football americano statunitense
Pat Haden (1953) – ex giocatore di football americano statunitense
Petra Haden (1971) – violinista e cantante statunitense
Sara Haden (1898-1981) – attrice statunitense
Tanya Haden (1971) – artista, violoncellista e cantante statunitense

Cognomi composti
Christopher Haden-Guest (1948) – attore, regista e musicista statunitense
Thomas Haden Church (1960) – attore statunitense

Altro
A.H. Haden Motorcycles – storica casa motociclistica britannica